Цветом выделены страны, в которых в данном году произошли смены власти вследствие следующих событий:
 Получение страной независимости;
 Военный переворот, революция, всеобщее восстание ;
 Президентские выборы;
 парламентские выборы, парламентский кризис;
 Смерть одного из руководителей страны;
 Иные причины.

Азия

Африка

Европа

Океания

Северная и Центральная Америка

Южная Америка

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Rulers.org

2002
2002 год в политике
2002 год